Флориану:

 Флориану — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Флориану — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пиауи.